Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l'édition 2018 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 27 mai au . La Taïwanaise Latisha Chan et le Croate Ivan Dodig remportent l'épreuve.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
Vainqueur l'année précédente aux côtés de Gabriela Dabrowski, l'Indien Rohan Bopanna s'incline d'entrée au côté de Tímea Babos.

Lauréats 
Latisha Chan et Ivan Dodig remportent leur  en double mixte ensemble en dominant en finale Gabriela Dabrowski et Mate Pavić. Il s'agit de leur  respectif dans la discipline.

Dotation 
La dotation totale du tableau s'élève à , en augmentation de  (+3,4 %), qui sont répartis de la façon suivante :

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 
 

Double mixte des Internationaux de France
Roland-Garros Double messieurs
Roland-Garros Double dames
Internationaux de France de tennis 2018